

Luc Delanghe (dirigent)
 Luc Delanghe (hoogleraar), secretaris-generaal ACW